Nils Johansson – hockeista su ghiaccio svedese (1904)
Nils Johansson – hockeista su ghiaccio svedese (1938)
Nils-Eric Johansson – calciatore svedese